

Biologia 
 Sesso – il genere in ambito biologico e genetico
 Sesso – attività umana che coinvolge gli organi genitali

Cognomi 
 Sesso – antica famiglia nobile originaria di Reggio Emilia

Geografia 
 Sesso – frazione di Reggio Emilia

Musica 
 Sesso – singolo di Hipster e dei Two Fingerz del 2012

Psicologia 
 Sesso – aspetto del comportamento che riguarda la riproduzione e la ricerca del piacere

Altri progetti